Ganbold ist der Familienname folgender Personen:

 Bilgüün Ganbold (* 1991), mongolischer Fußballspieler
 Tsedendamba Ganbold (* 1962), mongolischer Radrennfahrer